Тхайнгуен () — город в северо-восточной части Вьетнама. Административный центр провинции Тхайнгуен.

История 
Город сыграл важную роль в борьбе Вьетнама за независимость во времена французской колониальной эры. Тхайнгуенское восстание 1917 года было наиболее крупным антиколониальным восстанием во Французском Индокитае с 1880-х годов до создания Нгеан-Хатиньских советов в 1930-31 годах. В августе 1917 года вьетнамские тюремные охранники подняли мятеж в местной тюрьме, освободив заключённых, среди которых были и политические преступники. Захватив оружие из провинциального арсенала, повстанцы смогли взять под свой контроль местные органы власти. После этого они укрепили свои позиции, казнили французских чиновников и призвали ко всеобщему восстанию. Хотя повстанцы смогли удерживать город только в течение 5 дней, бунты и восстания в окрестностях Тхайнгуена продолжались ещё на протяжении полугода, что привело к значительным жертвам с обеих сторон.

С 1956 года до объединения Вьетнама в 1975 году Тхайнгуен был центром самого северного военного округа Вьетбак.

География 
Абсолютная высота — 30 метров над уровнем моря. Расположен к северу от столицы страны, города Ханой, на берегу реки Кау.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 138 910 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Город исторически известен как важный центр производства чая. Значительная часть местного чая идёт на экспорт.

Промышленность:
С 1959 года, после строительства здесь заводов и основания компании Thái Nguyên Iron and Steel Company (), Тхайнгуен развивается как важный центр металлургической отрасли. Заводы базируются на местном сырье. В 2009 году предприятие перестало быть государственным, а стало частично приватизированным акционерным обществом. К 2011 году объёмы производства достигли: 230 000 чугуна и 400 000 стали. Сегодня предсприятие представлено 17 филиалами с 6000 работников, а также 8 частично приобретёнными филиалами в 9 провинциях страны. 

По состоянию на 2012 год экспорт местной стали осуществляется в Камбоджу, Индонезию, Лаос и некоторые другие страны.

Образование 
Тхайнгуенский университет — один из крупнейших во Вьетнаме. Он включает больше кампусов, чем имеется в любом другом городе страны за исключением Ханоя и Хошимина. Университетский комплекс был образован благодаря слиянию в 1994 году нескольких учебных заведений города под единой администрацией. Он включает в себя 7 колледжей, школу иностранных языков и международную школу. Другие компоненты комплекса — 3 исследовательских института и несколько образовательных центров.

Достопримечательности 
В Тхайнгуене имеется крупнейший во Вьетнаме музей, посвящённый культуре национальных меньшинств страны (основан в 1960 году): общая площадь помещений составляет 39 000 м², экспозиция включает около 10 тыс. предметов и документов, относящихся к 54 этническим группам Вьетнама.

Галерея

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама